Geografia:
a França:
Valença o Valence, municipi de la regió Roine-Alps.
Valença d'Agen o Valence, municipi de la regió Migdia-Pirineus.
Valença de Baïsa, municipi de la regió de Migdia-Pirineus.
a Brasil:
 Valença, municipi de l'Estat de Bahia.
 Valença, municipi de l'Estat de Rio de Janeiro.
a Portugal:
 Valença o Valença do Minho, municipi del districte de Viana do Castelo.

 Biografies:
Valença de Tost, comtessa de Pallars Jussà.
Valença de Pallars Jussà, comtessa de Pallars Jussà. Besnèta de Valença de Tost.

Vegeu també València (desambiguació)